Alkaline bezeichnet:
 Alkali-Mangan-Zelle, elektrochemischer Energiespeicher
 Alkaline (Musiker), jamaikanischer Dancehall-Musiker